Die Liste der Mannschaftskader der Top 12 2018 enthält alle Spieler, die für die französische Top 12 2018, der höchsten Liga in der französischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach, gemeldet wurden mit ihren Einzelergebnissen.

Allgemeines 

Die teilnehmenden Mannschaften durften maximal 16 Spieler melden, darunter mindestens eine französische Frau und einen französischen Mann. Männliche Spieler und ausländische Spielerinnen mussten eine Elo-Zahl von mindestens 2000 haben. Nicht alle Vereine nutzten das Kontingent aus, so meldeten der Club de Bischwiller und Grasse Echecs je 15 Spieler. Nicht alle gemeldeten Spieler kamen auch zum Einsatz. Während Bischwiller, Clichy und Grasse mit je neun eingesetzten Spielern auskamen, spielten bei Vandœuvre zwölf Spieler mindestens eine Partie. Insgesamt kamen 122 Spieler zum Einsatz, von denen 33 alle Wettkämpfe bestritten.

Punktbeste Spielerin war Pauline Guichard (Clichy) mit 10 Punkten aus 11 Partien. Je 8,5 Punkte aus 11 Partien erreichten Arkadij Naiditsch und Nino Maisuradze (beide Bischwiller). Kein Spieler erreichte 100 %, das prozentual beste Ergebnis gelang ebenfalls Pauline Guichard.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Mai 2018); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Mai 2018); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die nationale Wertung eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Mai 2018; ARG = Argentinien, AUT = Österreich, AZE = Aserbaidschan, BEL = Belgien, BLR = Weißrussland, BRA = Brasilien, CHN = China, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, EGY = Ägypten, ENG = England, ESP = Spanien, FID = FIDE, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, GRE = Griechenland, HUN = Ungarn, IND = Indien, ISR = Israel, ITA = Italien, LAT = Lettland, LTU = Litauen, LUX = Luxemburg, MAD = Madagaskar, MAR = Marokko, MDA = Republik Moldau, MNC = Monaco, NED = Niederlande, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SUI = Schweiz, SWE = Schweden, UKR = Ukraine
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien

Club de Bischwiller

Club de Clichy-Echecs-92

C.E. de Bois-Colombes

Grasse Echecs

Club de Nice Alekhine

Club de Mulhouse Philidor

Club d'Echecs Metz Fischer

Les Tours de Haute Picardie

Club de Tremblay-en-France

Évry Grand Roque

C.E.M.C. Monaco

Club de Vandœuvre-Echecs

Anmerkungen 
 Im Wettkampf zwischen Tremblay en France und Metz verstieß die Aufstellung von Tremblay en France gegen das Reglement, infolgedessen wurde die Partie von Andrei Schschekatschew gegen Kevin Terrieux als verloren gewertet. Für die Einzelbilanzen wird das tatsächliche Ergebnis (Remis) berücksichtigt.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Ergebnisse und Termine bei der Fédération Française des Échecs (französisch)
 Turnierseite (französisch)
 Mannschaftsmeldungen (französisch)

Schach (Frankreich)
Schach 2018